

Patronyme 

 Gisèle Trépanier, actrice canadienne ;
 Guy Trépanier (1948-), auteur-compositeur-interprète et producteur de disques québécois ;
 Jean-Guy Trépanier (1932-), notaire et homme politique québécois ;
 Josette Trépanier (1946-), artiste multidisciplinaire, autrice et conférencière québécoise ;
 Léon Trépanier (1881-1967), journaliste et homme politique québécois ;
 Pascal Trépanier (1973-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Pierre Trépanier (1949-), historien et professeur québécois ;
 Paul-Olivier Trépanier (1923-2007), architecte et homme politique québécois ;
 Paul Trépanier (1939-), ténor québécois ;
 Raoul Trépanier, syndicaliste et homme politique québécois ;
 Violette Trépanier (1945-), enseignante et femme politique québécoise.